Capra (vysl. kapra, lat. koza) může znamenat: 

 vědecký název rodu koza
 Capra – římské město v dnešním Alžíru
 Capra – maskovaná figura Kukeri v Moldávii
 Capra – jezero v Rumunsku

příjmení
 Frank Capra (1897–1991) – italsko-americký filmový režisér
 Fritjof Capra (* 1939) – americký fyzik

Rozcestníky - příjmení